"Yauyos" pode ser:
 Yauyos, cidade peruana
 Yauyos (província)
 Yauyos (distrito), na Província de Lima
 Yauyos (distrito de Jauja)

Desambiguações de topônimos